Sägeweiher ist der Name mehrerer Weiher in Deutschland:

 Sägeweiher (Blieskastel), Weiher im Lauf des Geißbachs bei Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Sägeweiher (Flossenbürg), Weiher bei Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch;
 Sägweiher